Associazione Calcio Messina, attiva tra il 1928 e il 1940
Associazione Calcio Messina, attiva nella stagione 1946-1947